Aldo Pifferi (1938) – ciclista su strada italiano
Giuseppe Pifferi ( ... – ...; fl. XX secolo) – ciclista su strada italiano